

Codici
JED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Gedda-King Abdulaziz, Gedda, Arabia Saudita

Sigle
JED – Joomla Extensions Directory

Altro 
 Jed – album dei Goo Goo Dolls del 1989
Jed – ipocoristico del nome proprio di persona inglese Jedidiah